Paryskie kroniki kryminalne (fr. Paris enquêtes criminelles, 2007–2008) – francuski serial kryminalny, wzorowany na amerykańskim serialu Prawo i porządek, nadawany przez stację TF1 od 3 maja 2007 r. W Polsce nadawany przez stację Universal Channel od 5 marca 2008. Serial wyprodukowany został przez Alma Productions.

Fabuła 
Serial opowiada o dwójce detektywów zajmujących się rozwiązywaniem trudnych zadań w walce z przestępczością. Vincent Revel (Vincent Pérez) jest porucznikiem śledczym, który podczas rozwiązywania kryminalnych zagadek często kieruje się intuicją. Jego partnerka porucznik Claire Savigny (Sandrine Rigaux) to kobieta cechująca się racjonalistycznym podejściem do rzeczywistości.

Obsada 
 Vincent Pérez jako Revel 
 Sandrine Rigaux jako Savigny 
 Jacques Pater jako Bonnefoy 
 Audrey Looten jako Rousseau 
 Hélène Godec jako sędzia Lherbier

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
  (fr.)

Francuskie telewizyjne seriale kryminalne
Seriale telewizyjne emitowane od 2007
Seriale telewizyjne zakończone w 2008